Iron City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Iron City (Alabama)
 Iron City (Georgia)
 Iron City (Ohio)
 Iron City (Pennsylvania)
 Iron City (Tennessee)
 Iron City (Utah), Geisterstadt

Iron City ist der Name folgender Unternehmen:
 Iron City Brewing Company, Brauerei in Pittsburgh, Pennsylvania